Hajji o Haji  también puede referirse a:

Personas 

 Haji, actriz de cine que ha participado en varias películas de Russ Meyer.
 Hajji (nombre)

Otros usos 

 Hajji es un título honorífico que se le dan a aquellos musulmanes que hayan finalizado exitosamente su peregrinación hacia La Meca.